Axel Sørensen kan henvise til:

 Axel Sørensen (filmmand) (1885-1969) – dansk filmmand, som har arbejde under navnet Axel Graatkjær
 Axel Sørensen (forfatter) (1851-1920) – dansk forfatter og overlærer
 Axel Sørensen (politiker) (1882-1947) – dansk socialdemokratisk borgmester og minister
 Axel Sørensen (modstandsmand) (1912-1944) – dansk modstandsmand og lagerforvalter